La Liga Esperancina de Fútbol 2020 fue la octogésima novena temporada de la Liga Esperancina de Fútbol.

Al igual que la edición pasada, la temporada iba a consistir de dos torneos: Una Liga y una Copa de la Liga para dar continuidad a los equipos no clasificados a la definición del título.

El inicio de la temporada estaba previsto para marzo de 2020 pero fue suspendido provisionalmente por las medidas gubernamentales para evitar la propagación de COVID-19. Finalmente, al igual que el resto de las competencias del fútbol argentino, la temporada fue suspendida definitivamente en agosto de 2020 ante la imposibilidad de continuar su disputa debido a la extensión de la pandemia. Fue la segunda edición de la Liga Esperancina de Fútbol en la que no fue declarado un campeón, siendo la primera la edición inconclusa de 1976.

Sistema de disputa

Liga Esperancina de Fútbol

Primera fase 
Los 25 equipos participantes se dividieron en dos grupos de 13 y 12 integrantes cada uno, donde se hubieran enfrentado en partidos de ida y vuelta en un sistema de todos contra todos. Los ocho primeros de cada zona clasificaban a la segunda fase para determinar al campeón.

Si al término de la fase dos o más equipos terminaban empatados en puntos, se aplicaban los siguientes criterios de desempate:
 El mayor número de puntos obtenidos en los partidos entre los equipos en cuestión.
 La mayor cantidad de partidos ganados.
 La mayor diferencia de goles.
 El mayor número de goles a favor.
 Sorteo.

Segunda fase 
A partir de aquí, los dieciséis equipos clasificados hubieran disputado una serie de eliminatorias a ida y vuelta, hasta consagrar al campeón.

La segunda fase estaba compuesta por cuatro etapas: octavos, cuartos, semifinales y final. A los fines de establecer las llaves de la primera etapa, los dieciséis equipos iban a ser ordenados en una tabla (numerados del 1 al 16 de acuerdo con su desempeño en la primera fase).

Copa de la Liga Esperancina de Fútbol 
El formato de la segunda edición de la Copa de la Liga no llegó a confirmarse oficialmente. En un principio iba a llevarse a cabo al igual que la edición 2019: Tres etapas en las cuales se iban sumando los eliminados en la primera fase, los octavos y los cuartos de la Liga Esperancina hasta consagrar al campeón.

Equipos participantes

Distribución geográfica de los equipos

Liga Esperancina de Fútbol

Primera fase

Zona Norte

Zona Sur

Notas

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio oficial de la Liga Esperancina de Fútbol.

Liga Esperancina de Fútbol
Fútbol en Argentina en 2020